Kusunose ist der Familienname folgender Personen:

 Akihito Kusunose (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Naoki Kusunose (* 1964), japanischer Fußballspieler
 Kusunose Yukihiko (1858–1927), japanischer Offizier
 Yuka Kusunose (* 1987), japanische Badmintonspielerin